Камжа́к () — коммуна во Франции, находится в регионе Окситания. Департамент — Аверон. Входит в состав кантона Носель. Округ коммуны — Родез.

Код INSEE коммуны — 12046.

Коммуна расположена приблизительно в 520 км к югу от Парижа, в 100 км северо-восточнее Тулузы, в 25 км к юго-западу от Родеза.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 536 человек.

Экономика 
В 2007 году среди 333 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 249 были экономически активными, 84 — неактивными (показатель активности — 74,8 %, в 1999 году было 65,9 %). Из 249 активных работали 245 человек (137 мужчин и 108 женщин), безработных было 4 (3 мужчин и 1 женщина). Среди 84 неактивных 27 человек были учениками или студентами, 35 — пенсионерами, 22 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
  (XV—XVI века). Памятник истории с 1991 года

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Аверон